Гран-при Италии  года — восьмой и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1956 года. Автогонки прошли 2 сентября 1956 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Эудженио Кастеллотти 4 круга (1-4); Стирлинг Мосс 43 круга (5-10, 12-45, 48-50); Харри Шелл 1 круг (11); Луиджи Муссо 2 круга (46-47).
 Обмен автомобилями:
 Автомобиль №26: Питер Коллинз (35 кругов) и Хуан-Мануэль Фанхио (15 кругов). Они разделили 6 очков за второе место.
 Автомобиль №22: Хуан-Мануэль Фанхио (30 кругов) и Эудженио Кастеллотти (16 кругов).
 Автомобиль №46: Умберто Мальоли (31 круг) и Жан Бера (11 кругов).
 Автомобиль №34: Луиджи Виллорези (4 круга) и Йо Бонниер (3 круга).
 Дебют в Гран-при для: Йо Бонниер, Лес Лестон и Вольфганг фон Трипс.
 Последний Гран-при для: Нано да Силва-Рамос, Туло де Граффенрид, Робер Манзон, Пьеро Таруффи и Луиджи Виллорези.
 Первые в карьере: Рон Флокхарт (очки и подиум); Луиджи Муссо (лидирование в гонке).

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии